Bohiń (jezioro)
 Bohiń (miejscowość)
 Bohiń (powieść) – książka autorstwa Tadeusza Konwickiego